Leyrer ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Leyrer (* 1943/1946), österreichische Schauspielerin
 Katja Leyrer (* 1949), deutsche Sozialwissenschafterin und Journalistin 
 Leonhard Leyrer (auch Leonhard Leyerer; 1819–1890), deutscher Politiker, MdL Bayern 
 Rudolf Leyrer (1857–1939), österreichischer Schauspieler 
 Willy Leyrer (1908–1986), deutscher Schauspieler